Bundestagswahlkreis 243 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Fürth (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Erlangen (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Ostallgäu (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Kempten (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Saarbrücken-Stadt (1957 und 1961)